

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ecke Bonk (1953-), artiste égyptien ;
 Radek Bonk (1976-), joueur tchèque de hockey sur glace.
 Steven Bonk, homme politique provincial canadien.

Astronomie 
 (14965) Bonk, astéroïde de la ceinture principale.

Homonymie de patronyme